

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2 
 Rychwałd – wieś w woj. małopolskim, w pow. tarnowskim, w gminie Pleśna 
 Rychwałd – wieś w woj. śląskim, w pow. żywieckim, w gminie Gilowice

Miejscowość w Czechach 
 Rychwałd, miasto w powiecie Karwina

Miejscowość na Słowacji 
 Rychwałd lub Wielka Leśna (słow. Veľká Lesná)

Inne 
 Rychwałd – do 1948 nazwa wsi Owczary
 Rychwałd – w latach 1945–1947 nazwa miasta Bogatynia

Zobacz też 
 Rychwałdek